Die SangSom 6-Red World Championship 2017 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour in der Saison 2017/18, das vom 4. bis zum 9. September 2017 im Convention Centre von Bangkok in Thailand ausgetragen wurde. Es war die neunte 6-Red World Championship.

Titelverteidiger war der Chinese Ding Junhui, der im Achtelfinale gegen Marco Fu ausschied. Mark Williams setzte sich im Finale gegen den Gewinner von 2015 Thepchaiya Un-Nooh mit 8:2 durch und holte sich seinen ersten 6-Red-Weltmeistertitel.

Preisgeld 
Die Prämie für den Sieger stieg deutlich um 1 Million Baht (etwa 25.000 Euro), insgesamt erhöhte sich das Preisgeld um 2 Millionen Baht.

Gruppenphase 
Die Teilnehmerzahl wurde in diesem Jahr von 48 auf 32 verringert. Dadurch änderte sich auch der Modus. Das Feld wurde für die Vorrunde wieder in acht Gruppen aufgeteilt, die aber nur noch aus je vier Spielern bestanden. Sie spielten im Round-Robin-Modus gegeneinander, die beiden Besten erreichten das Achtelfinale. Nach Punktzahl und Framedifferenz entschied der direkte Vergleich über die Platzierung. Stephen Maguire war der einzige Spieler, der trotz zwei Siegen nicht weiterkam, umgekehrt war Ryan Day der einzige, dem nur ein Sieg für den Einzug in die Ausscheidungsrunde genügte.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Hauptrunde 
Die 8 Gruppensieger waren gesetzt, die 8 Gruppenzweiten wurden ihnen vor Beginn der Hauptrunde zugelost.

Finale

Quellen

Weblinks 
 SangSom 6 Red World Championship 2017 bei der Billiard Sports Association of Thailand
 2017 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2017